Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Hoszowski – ukraiński działacz komunistyczny, publicysta, dziennikarz
 Iwan Hoszowski – duchowny unicki, a następnie prawosławny
 Paweł Hoszowski – polski urzędnik
 Roman Hoszowski – ukraiński piłkarz
 Stanisław Hoszowski – polski historyk